Pojem Sluneční vůz může znamenat:

 Trundholmský sluneční vůz z doby bronzové
 Faethónův sluneční vůz z řecké mytologie
 Sluneční vůz bohyně Sol ze severské mytologie
 Sluneční vůz, kniha Jana Pilaře na motivy Ovidiových Proměn 
 Sluneční vůz, sci-fi román Karla Hlouchy (1880–1957)